Тулеген Байтанов (; 1892 год, аул Акынтогай, Туркестанский край, Российская империя — 1981 год) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1892 году в ауле Акынтогай, Туркестанский край (сегодня — Отырарский район Южно-Казахстанской области, Казахстан). С раннего детства работал пастухом. В 1929 году вступил в колхоз «Овцевод» Шаульдерского района Южно-Казахстанской области. Работал чабаном. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родной колхоз и был назначен в 1946 году старшим чабаном. В 1960 году вышел на пенсию.

В послевоенные годы ежегодно получал в среднем более 100 ягнят от каждой сотни овцематок. За получение высокой продуктивности животноводства удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1949 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина (1949).

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.

Ссылки